Эрбен (, ) — может означать:

  — астероид главного пояса.

Персоналии 
Эрбен — чешская и французская фамилия, известные носители:
 Эрбен, Иосиф (1830—?) — чешский статистик.
 Эрбен, Карел Яромир (1811—1870) — чешский писатель, поэт, переводчик, историк литературы, собиратель фольклора.
 Эрбен, Огюст (1882—1960) — французский художник.
 Эрбен, Робер (1939—2020) — французский футболист, защитник/полузащитник и тренер.
  (род. 1965) — немецкий скрипач и дирижёр.

См. также 
 Эрбан
 Эрба (значения)

Примечания